Dit is de wereldranglijst van februari 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 februari 2005.

Mannen 02